SIA
 Szwajcarskie Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów (niem. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein)
 karabin maszynowy SIA – włoski ckm z okresu I wojny światowej
 Singapore Airlines – Singapurskie Linie Lotnicze

 Sia
 Sia – bóstwo z wierzeń starożytnego Egiptu
Sia – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Sia – właśc. Sia Furler, australijska piosenkarka